Miguel Ángel Martínez puede referirse a:
Miguel Ángel Martínez Martínez (1940-), un político español del PSOE.
Miguel Ángel Martínez-González (1957-), doctor en medicina, epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública e investigador en nutrición español.
Miguel Ángel Martínez Torres (1967-), un ciclista español.
Miguel Ángel Martínez (futbolista) (1984-), un futbolista argentino nacionalizado mexicano.